Romane est un prénom français habituellement féminin ; son masculin est Roman ou Romain. Leur fête est le 28 février. Romane provient du latin , qui signifie « Romain », ou « venant de Rome ».

Quelques Romane célèbres 
Romane Bernies, basketteuse
Romane Bohringer, comédienne française
Romane Bruneau, footballeuse
Romane Serda, chanteuse
Romane Ménager, rugbywoman

Pseudonyme 
 Romane (né en 1959) est un guitariste de jazz français.

Références

Voir aussi 

Homonymie de prénom
Prénom féminin
Prénom français